Кату́са () — округ штата Джорджия, США. Население округа на 2000 год составляло 53282 человек. Административный центр округа — город Рингголд.

История 
Округ Катуса основан в 1853 году.

География 
Округ занимает площадь 419.6 км2.

Демография 
Согласно Бюро переписи населения США, в округе Катуса в 2000 году проживало 53282 человек. Плотность населения составляла 127 человек на квадратный километр.

Примечания 

Округа Джорджии